Ла Мохина има више значења:

 Ла Мохина (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Мохина (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику